Jardim Santa Teresinha (Cidade Líder) — bairro da cidade de São Paulo, no distrito de Cidade Líder
Jardim Santa Teresinha (Parelheiros) — bairro da cidade de São Paulo, no distrito de Parelheiros
Jardim Santa Teresinha (Pedreira) — bairro da cidade de São Paulo, no distrito de Pedreira